Па́вел Петро́вич Стаха́нов (7 июля 1868, с. Борец, Рязанская губерния — 5 мая 1953, Сапожок, Рязанская область) — земский врач, терапевт, акушер-гинеколог; Заслуженный врач РСФСР (1948).

Биография 
Родился в семье служащего, мать была крепостной крестьянкой.

В 1887 окончил Рязанскую мужскую гимназию.

В 1893 с отличием окончил медицинский факультет Московского университета. В числе преподавателей были И. М. Сеченов, Г. А. Захарьин, Н. В. Склифосовский.

В 1892—1894 работал в Сапожковском уезде по борьбе с холерой.

В 1894—1895 — врач Рязанской земской больницы.

В 1896—1924 — главный врач Сапожковской земской, а затем районной больницы.

С 1924 — врач районной больницы.

В это же время был судебно-медицинским экспертом Сапожковского района .

П. П. Стаханова характеризовали широкая эрудиция, богатый опыт, выдающийся талант диагноста.

В 1920-х годах открыл на территории района источник минеральной кисложелезистой воды и запасы лечебного торфа, благодаря чему в 1939 году в больнице было создано отделение грязелечения.

В 1948 присвоено почётное звание «Заслуженный врач РСФСР».

Общественная работа 
Основал в Сапожке первую в России земскую аптеку.

Краеведение 
Изучал местный край, собрал большое количество предметов по истории, геологии и палеонтологии.

В 1920 году он основал Сапожковский краеведческий музей и заведовал им. Первоначальный фонд составили личные коллекции П. П. Стаханова.

Член Общества изучения Рязанского края, член Центрального бюро краеведения СССР .

Вместе с дочерью Натальей изучал народностей края, собрал альбом древнейшего русского тканого орнамента. Образцы орнамента, скопированные им в технике акварели, хранятся в Рязанском областном художественном музее.

Обнаружил на территории района хорошо сохранившийся скелет исполинского лугового широкорогого оленя (единственный в стране полный скелет) — в настоящее время находится в палеонтологическом музее Академии Наук (г. Москва), а гипсовая копия — в Рязанском краеведческом музее.

 Избранные труды
Источник — электронные каталоги РНБ

Семья 
Дочь Наталья — учительница биологии Сапожковской средней школы № 1. Вместе с отцом проводила исторические, археологические и этнографические исследования. В результате этих исследований были открыты неолитические стоянки, древние городища, курганы и клады монет. Вместе с отцом участвовала в открытии в 1920 году в Сапожке богатого коллекциями краеведческого музея, а в 1926 году участвовала в открытии и монтировании скелета исполинского оленя, который до этого был найден только в 1886 году недалеко от города Камышлова Пермской губернии.

Дочь Ольга (1896—????), по мужу Вишневская, учительница, выпускница Высших женских курсов Герье в Москве. В 1926 году на закрытом всесоюзном конкурсе Наркомпроса на лучший киносценарий о дореволюционной женской доле лучшим был признан её киносценарий, в основу которого были положены подлинные события из жизни села Таптыково Сапожковского уезда; по этому сценарию в Сапожке в 1927 году был снят кинофильм «Бабы рязанские», в котором приняли участие артисты Раиса Лужная, Эмма Цесарская, Георгий Бабыкин.

Сын Игорь (03.06.1928 — 11.02.1987) — доктор физико-математических наук, профессор. В 1954 году окончил Московский университет, затем аспирантуру при кафедре молекулярной физики МГУ. Занимался исследованиями в области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую и теории низкотемпературного газового разряда; опубликовал более 100 научных работ. В 1979 году издал книгу «Физические свойства шаровой молнии» (Стаханов И. П. О физической природе шаровой молнии. — 2-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 208 с.). С 1982 года заведовал кафедрой высшей и прикладной математики в Московском институте тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова.

Память 
 Мемориальная доска на здании районной больницы г. Сапожка.
 Одна из улиц Сапожка (бывшая Больничная) названа именем П. П. Стаханова.

Примечания

Ссылки 
 Государственный архив Рязанской области. — ф. Р—5570, 34 д., 1893—1970.
 Сапожковский край. Наши земляки.

Медики Российской империи
Медики СССР
Медики России
Медики XIX века
Медики XX века
Краеведы России
Выпускники Рязанской гимназии
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Земские врачи